Эле́н Рафаэ́ловна Бунатья́нц, после замужества Шакирова (, Мары, Туркменская ССР, СССР) — советская и российская баскетболистка, тренер. Центровая. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Окончила МОГИФК (1993).

Биография 
Мать баскетболистки — русская, отец — армянин. Начала заниматься баскетболом в Ашхабаде, первый тренер — Сергей Михайлович Амбарцумов.

Выступала за «Атис» (Абовян, Армения, 1985—1987), «ЦСКА» (Москва) (1987—1992, 1994—1997), «Динамо» (Москва) (1998—2000, 2004/05), «Гамбринус» (Чехия) (2004), БК «Балтийская Звезда» (Санкт-Петербург) (2003/04), «Вологда-Чеваката» (2005/06), «Надежда» (Оренбург) (2006—2008), «Энергия» (Иваново) (2008/09).

В составе команды СНГ Бунатьянц стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 (именно с этой по рождению фамилией записана в книгу Истории Олимпийских Игр), а за сборную СССР/России – четырехкратным призером чемпионатов Европы (золото-1991, серебро-2005, бронза-1995 и 1999).

В 1997 году в составе французского клуба «Валансьен-Орши» стала обладательницей Кубка Франции и серебряным призёром чемпионата Франции.

Также выступала за клубы Бразилии (1992—1994), Австрии, Польши, в командах «Хьюстон Кометс» и «Шарлотт Стинг» женской НБА.

В 2003 году Элен Шакировой было доверено право зажечь огонь Третьих Панармянских игр.

С 2013 года работала в Курске, где прошла весь путь от тренера детских команд до главного тренера «Инвенты» и курского «Динамо». В 2019 году возглавила польскую команду «Торунь», и стала первым российским женским тренером, отправившимся в Европу. 

В 2021 году стала главным тренером профессионального мужского клуба — «Актобе» из Казахстана.

Достижения

Как игрок 
 Олимпийская чемпионка 1992
 Участница ОИ 1996 (5-е место), 2000 (6-е место) — выступала под фамилией Шакирова.
 Серебряный призёр ЧМ-1998
 Чемпионка Европы 1991
 Бронзовый призёр ЧЕ 1995, 1999
 Серебряный призёр Игр доброй воли 1990
 Чемпионка СССР 1989
 3-кратная чемпионка России:?, ?, 2000
 Серебряный призёр чемпионата России: 2005
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004
 Обладатель Кубка ФИБА-Европы (2004)

Как тренер 
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2021/2022
 Бронзовый призёр Кубка Казахстана: 2023

Примечания

Литература 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Ссылки 
 Профиль
 Интервью
 Элен Шакирова: «Все только начинается»
 Тренер курской «Инвенты» Элен Шакирова мечтает выиграть Олимпиаду со сборной России
 Статистика выступлений на Олимпиадах на сайте www.sports-reference.com
 Статистика выступлений в ВНБА на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Игроки БК «Атис»
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки ЖБК «Валансьен»
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки «Хьюстон Кометс»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Брно»
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки БК «Энергия»
Баскетбольные тренеры России
Тренеры ЖБК «Динамо» Курск
Тренеры БК «Актобе»
Выпускники Московской академии физической культуры